26-я Мировая серия по триталону прошла с 5 апреля по 1 сентября 2014 года. Всего в рамках текущей Мировой серии прошло 8 этапов. Победителем в мужском зачёте в четвёртый раз всего и во второй раз подряд стал испанский триатлонист Франсиско Гомес, а у женщин первое место заняла американка Гвен Йоргенсен. Начиная с третьего этапа в японской Йокогаме, результаты спортсменов шли в зачёт олимпийского квалификационного рейтинга, по итогам которого весной 2016 года, были определены 39 спортсменов, которые получили путёвки на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Расписание соревнований 
В рамках 8-го этапа состоялся финал Мировой серии.

Система начисления очков 
 Этапы Мировой серии (1—7)

 Финал Мировой серии

Результаты

Мужчины

Женщины

Общий зачёт 

 Мужчины 

 Женщины

Ссылки 

 Рейтинг спортсменов

Мировая серия по триатлону
2014 год в спорте